Morva kan syfta på följande platser:

Indien 

 Morwa (ort i Indien), Gujarat, Pānch Mahāls,

Österrike 

 Morava (vattendrag), 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar